Wesley Koolhof och Neal Skupski besegrade Ariel Behar och Gonzalo Escobar i finalen med 7–6(7–5), 6–4 och vann herrdubbeln vid Adelaide International 2 2022.

Det var den andra upplagan av Adelaide International som spelades under 2022.

Seedning
Samtliga seedade spelare började spela i andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
Lottning

Noter

2022 – Herrdubbel
Adelaide International 2 2022 – Dubbel